ENUM - набор протоколов, связывающих телефонную нумерацию с адресацией Интернета
 enum - тип данных в языках программирования